Blatnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Blatnice (ort i Tjeckien, Plzeň), Okres Tachov, 
 Blatnice (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Blanice (vattendrag i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar